Drehen steht für:

 Drehen (Verfahren), ein spanabhebendes Bearbeitungsverfahren
 ein Verfahren um die Fahrrichtung von Lokomotiven mit Hilfe einer Drehscheibe zu wechseln
 die ausführende Phase einer Filmproduktion, siehe Dreharbeiten
 umgangssprachlich für die manuelle Zigarettenherstellung, siehe Zigaretten #Handarbeit

Siehe auch:
 Dreher
 Drehung
 Durchgedreht